Denevi peut désigner :
 (9026) Denevi : astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 Marco Denevi (1922-1998) : écrivain argentin.

Homonymie